Пьер Жозеф Бюхоз (, 27 января 1731 — 30 января 1807) — французский ботаник, натуралист (естествоиспытатель), врач и адвокат.

Биография 
Пьер Жозеф Бюхоз родился в городе Мец 27 января 1731 года.

Он изучал право и был принят в коллегию адвокатов в 1750 году. Затем он оставил эту профессию, чтобы изучать медицину, проявив решительный интерес к естествознанию.

Бюхоз был автором многочисленных книг по ботанике. Он также изучал животных (особенно птиц) и полезные ископаемые.

Пьер Жозеф Бюхоз умер в Париже 30 января 1807 года.

Публикации 
 Mémoire sur la manière de guérir la mélancolie par la musique.
 Histoire des Plantes de la Lorraine, Nancy et Paris, 1762, 10 vol. in-8° et 3 vol. in-12.
 Lettres périodiques curieuses, utiles et intéressantes, sur les avantages que la société économique peut retirer de la connoissance des animaux…, Paris: Durand, 1769—1770, 4 vol. in-8°.
 Dictionnaire vétérinaire et des animaux domestiques, contenant leurs mœurs, leurs caractères, leurs descriptions anatomiques, la manière de les nourrir, de les élever et de les gouverner, etc., Paris: chez J.-P. Costard, 1770—1775, 6 vol. in-8°; Paris: Brunet, 1775, 6 vol. in-8°.
 Histoire naturelle des animaux domestiques, 1770.
 La Nature considérée sous ses différents aspects, ou Lettres sur les animaux, les végétaux et les minéraux, contenant des observations intéressantes sur l’histoire naturelle, les mœurs, le caractère des animaux, sur la minéralogie, la botanique, etc., et un détail de leurs différents usages dans l’économie domestique et rurale, 1771—1781; Paris: chez Costard (1771), chez Fétil (1772), chez Lacombe (1773—1779), chez Buc’hoz (1780—1781).
 Histoire naturelle de la France, 1772, 14 vol. in-8°.
 Histoire universelle des végétaux [ou du règne végétal], ou Nouveau dictionnaire physique, naturel et économique de toutes les plantes qui croissent sur la surface du globe, Paris: Costard, 1773, 3 vol. in-folio; Paris: Costard et Brunet, 1774—1780, 26 vol. in-8°, et 1774—1778, 24 tomes en 8 vol.; Paris: Brunet, 1775—1780, 13 tomes de texte et 12 tomes de planches en 9 vol. in-folio.
 Histoire générale et économique des trois ordres, 1775.
 Histoire générale des animaux, des végétaux et des minéraux qui se trouvent dans le royaume, représentés en gravure…, Paris: chez l’Auteur, 1776, in-folio
 Traité économique et physique du gros et menu bétail, contenant la description du cheval, de l’âne, du mulet, du bœuf, de la chèvre, la manière d’élever ces animaux, de les multiplier, de les nourrir, de les traiter dans leurs maladies, et d’en tirer profit pour l’économie domestique et champêtre, Paris: Impr. de Demonville, chez Jacques Lacombe, 1778, 2 vol. in-12, XII-544 et 488 p.; Traité économique et physique des animaux domestiques…, Paris, chez Laporte, 1782, 2 vol. in-12
 Plantes nouvellement découvertes. 1779.
 Histoire des insectes nuisibles à l’homme, aux bestiaux, à l’agriculture et au jardinage, tels que les punaises, les poux, les puces, les fourmis, les cirons, les araignées, les cousins, les guêpes, les mouches, les buprestes, les taons, les frêlons, les moucherons, les courtillières, les gribouris, les hannetons, les charençons, les pucerons, les teignes, les scorpions, les mites, les tiquets, les perce-oreilles, les gallinsectes, et toute espèce de chenilles et d’insectes: avec les moyens qu’on peut employer pour les détruire ou s’en garantir, ou remédier aux maux qu’ils ont pu occasionner, Paris: Laporte, 1781, in-12, 342 p.; 3e éd., Paris: chez l’Auteur, 1784, in-12.
 Dictionnaire minéralogique de la France, 1785.
 Histoire des insectes utiles à l’homme, aux animaux, et aux arts, Paris: chez Guillot, 1785, in-12.
 Médecine des animaux domestiques, renfermant les différens remèdes qui conviennent pour les maladies des chevaux, des vaches, des brebis, des cochons, de la volaille, des oiseaux de fauconnerie, des petits oiseaux, etc., 2e éd., t. I à Paris: chez l’Auteur, 1785, in-12, et t. II à Paris: chez Guillot, 1787, in-12; Paris: l’Auteur, 1795, in-8°, II-367 p.
 Dissertation sur le blé de Turquie, 1787, in-folio.
 Dissertation sur une nouvelle espèce de sainfoin, 1787, in-folio.
 Traité historique de tous les animaux qui habitent la France…, 2e éd., Paris, chez l’Auteur, 1787, in-4°.
 Dictionnaire des plantes, arbres et arbustes de la République.
 Bibliothèque d’art vétérinaire, ou Recueil de différentes pièces choisies et d’extraits concernant les maladies des bestiaux, Paris: chez l’Auteur, 1796, in-folio, 10 p.
 Dissertation sur le Dictionnaire vétérinaire des animaux domestiques, 1798.
 Traité ou Manuel Vétérinaire des Plantes qui servent de nourriture et de médicamens aux animaux domestiques, Paris, 1799; 2e éd., Paris: Pernier, 1801, in-8°.
 Mémoires sur la manière de former des prairies naturelles, de rétablir les anciennes…, Paris: Mme Buc’hoz, 1805, in-8°, 60 p.
 Mémoires vétérinaires sur la manière de réduire les fractures des jambes des chevaux et autres grands quadrupèdes, sur les maladies épizootiques des bestiaux, sur la clavelée des brebis, etc., Paris: Mme Buc’hoz, 1806, in-8°, 78 p.
 Dissertation apologétique huitième et dernière servant de résumé aux dissertations précédentes en faveur de Joseph-Pierre Buc’hoz, vieillard infortuné.

Примечания

Литература 
 Florian Reynaud, Les bêtes à cornes dans la littérature agronomique de 1700 à 1850, Caen, thèse de doctorat en histoire, 2009, annexe 2 (pour les publications).

Ботаники по алфавиту
Ботаники Франции
Медики по алфавиту
Медики Франции